Принс Џорџ има више значења:
 Принс Џорџ
 Округ Принс Џорџ (Вирџинија)
 Принс Џорџ (Вирџинија)